Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 574 dans le monde.

 Route 574 en Islande
 Route européenne 574 en Roumanie 
  dans certains pays